Steeple steht für:
 The Steeple, Gebirgskamm im Grahamland, Antarktika
 Steeple (Lake District), Höhenzug im Lake District, Großbritannien

Sonstiges:
 Steeple Peaks, Gebirge im Palmerland, Antarktika
 Steeple Point, Landspitze an der Rymill-Küste, Palmerland, Antarktika

Siehe auch:
 Steeples
 Stiepel